Radio Sputnik er navnet på flere radiostationer:
 Radio Sputnik (Finland) – finsk radiostation som sendte på russisk 1999-2018
 Radio Sputnik (Rusland) – russisk radiostation som sender på mange sprog